Timo Aaltonen (Vehmaa, 11 de abril de 1969) é um arremessador de peso finlandês.

Ganhou a medalha de ouro no Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 2000 com a marca de 20.62 m.

Ligações externas 

Arremessadores de peso da Finlândia